Жан Жиро:
 Жиро, Жан (1776—1834) — итальянский драматург.
 Жиро, Жан (1923—1982) — французский режиссёр и сценарист.
 Жиро, Жан (Мёбиус; 1938—2012) — французский художник, автор комиксов.